Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1948. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške in devetih za ženske med 30. julijem in 7. avgustom 1948 v Londonu, udeležilo se jih je 745 atletov iz triinpetdesetih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri 

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1948
Športi Poletnih olimpijskih iger 1948